Вариант:

 Вариант — одна из нескольких редакций какого-либо произведения или официального документа.
 Вариант — термин в микробиологии и вирусологии, использующийся для описания подтипа микроорганизма, который генетически отличается от основного штамма, но недостаточно отличается, чтобы его можно было назвать отдельным штаммом.
 Вариант — в шахматной композиции совокупность последовательных ходов, завершаемая выполнением условия задачи или этюда.
 Вариант — театр драмы в Первоуральске.
 «Вариант» — второй эпизод американского телесериала «Локи», входящего в Кинематографическую вселенную Марвел.

См. также